

Araldica 
 Trifoglio – figura araldica

Botanica 
 Trifolium – genere di piante erbacee
 Trifoglio arvense (Trifolium arvense)
 Trifoglio bianco (Trifolium repens)
 Trifoglio dei prati (Trifolium pratense)
 Trifoglio d'acqua (Menyanthes trifoliata)

Politica 
 Trifoglio – coalizione politica italiana

Simboli 
 Trifoglio irlandese – simbolo dell'Irlanda